Азотиране може да се отнася за:
 Азотиране (металургия)
 Азотиране (биология)

Азот